

Patronyme 
 Léon Simoens, ancien maire (1946-47) de Comines en France
 Maxime Simoëns (né en 1984), styliste français

Toponyme 
 Rue Camille Simoens à Bruxelles